Анна-Лена Гренефельд і Патті Шнідер були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, програвши в першому колі парі Івета Бенешова і Барбора Стрицова.

Бетані Маттек-Сендс і Надія Петрова виграли титул, у фіналі перемігши пару Хісела Дулко і Флавія Пеннетта з рахунком 5–7, 6–3, 10–7.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Draw 

Porsche Tennis Grand Prix, парний розряд
2009